Biernes (Aube), voormalige gemeente, nu deel van de gemeente Villemereuil
Biernes (Haute-Marne), voormalige gemeente, nu deel van Colombey les Deux Églises